Die Welsh Open 1993 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das zwischen 21. Januar und 6. Februar 1993 in Newport stattfand. Das im Vorjahr neu eingeführte Turnier wurde zum zweiten Mal im Newport Centre der südwalisischen Küstenstadt ausgetragen.

Weltmeister und Titelverteidiger Stephen Hendry schied diesmal im Achtelfinale aus. Sein Nachfolger wurde der irische Meister Ken Doherty, der im Finale Alan McManus mit 9:7 besiegte. Es war der erste Ranglistentitel seiner Karriere.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Um 20.000 £ stieg das verteilte Preisgeld gegenüber der ersten Turnierausgabe. 2.500 £ bekam der Sieger mehr, entsprechend stiegen auch die weiteren Rundenprämien. Anders als im Vorjahr bekamen auch die Verlierer der letzten Qualifikationsrunde eine Prämie von 250 £.

Die Punkte für die Weltrangliste waren vor dieser Saison reformiert worden. Statt einzelner Punkte für die Letzten 32 gab es bis hinunter zur zweiten Qualifikationsrunde Punkte und 3.600 Punkte für den Sieg.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich im Vorjahr in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Finale 
Beide Finalisten befanden sich in ihrem dritten Profijahr und beide hatten schon Endspielerfahrung sammeln können. Ken Doherty hatte bei zwei Profiturnieren ohne Ranglistenpunkte schon Titel geholt und früher in der Saison beim Grand Prix hatte er nur knapp mit 9:10 verloren. Die einzige Begegnung der beiden im Jahr zuvor hatte aber Alan McManus gewonnen. Die Partie begann ausgeglichen, nach Zwischenständen von 2:2 und 3:3 konnte dann aber Doherty zum Ende der ersten Session einen 5:3-Vorsprung herausspielen. Am Abend kam dann McManus immer wieder auf einen Frame heran, aber umgehend stellte danach Doherty den Abstand von 2 Frames wieder her. Der Ire verteidigte den Vorsprung während der ganzen Session und vollendete dann zum 9:7. Damit holte er im dritten Anlauf seinen ersten Ranglistentitel.

Qualifikation 
547 Snookerspieler hatten sich für das Turnier angemeldet, 100 mehr als im Vorjahr. Bereits am 20. Juni 1992 begann die Qualifikation für das Turnier, die in insgesamt 9 Runden bis zum 24. September ausgetragen wurde. Am Ende blieben 32 Spieler übrig, die ab 21. Januar 1993 in Newport gegen die Top 32 der Weltrangliste antraten.

Century-Breaks 
11 Spieler erzielten im Hauptturnier 17 Breaks von mindestens 100 Punkten. Die beiden Finalisten vereinten 7 Centurys auf sich und erzielten 4 davon im Endspiel, darunter auch das höchste Turnierbreak von 140 Punkten durch Alan McManus. Dies brachte ihm eine Zusatzprämie von 4.000 £.

Quellen 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre